Ausschlussverfahren steht für: 
 Ausschlussdiagnose in der Medizin
 allgemeiner ein Verfahren, bei dem die Entscheidung für eine von mehreren Möglichkeiten mit dem Ausschluss aller übrigen begründet wird 
 in politischen Parteien ein Verfahren, mit dem der Parteiausschluss eines Mitglieds erreicht werden soll